Lake Forest kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Forest (Californië)
Lake Forest (Florida)
Lake Forest (Illinois)